Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Biełocerkowski – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Oleg Biełocerkowski – radziecki naukowiec
 Władimir Bill-Biełocerkowski – rosyjski i radziecki dramaturg i pisarz